Marx-Engels-Platz ist der frühere Name

 eines Platzes, siehe Schloßplatz (Berlin)
 einer S-Bahn-Station, siehe Bahnhof Berlin Hackescher Markt